Division II i fotboll 1988 var 1988 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 14 lag i varderae serie. Seriesegrarna kvalificerade sig för division I 1989 medan de tre sista lagen i vardera serie degraderades till division III.

Norra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
 inför säsongen sammanslogs Tegs SK (2:a i div. 2 norra 1987) och Sandåkerns SK (7:a i div. 2 norra 1987) till Umeå FC. Det gemensamma laget tog Tegs plats i seriesystemet och tävlade under beteckningen "Tegs SK/Umeå FC" säsongen 1988.
 Örnsköldsviks FF bildades 1988 ur IF Friska Viljor och övertog dess division 2-plats.

Mellersta 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Västra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Södra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng 

Fotboll i Sverige 1988
1988
Fotbollssäsongen 1988